Недич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Недич, Мартин (1810—1895) — боснийский деятель иллирийского движения и поэт.
 Недич, Милан (1877—1946) — сербский генерал.
 Недич, Любомир (1858—1902) — сербский писатель.

Примечания